

Geografia

Italia 
Maderno – frazione del comune di Toscolano Maderno in Lombardia
Cesano Maderno, comune della provincia di Monza e Brianza

Persone 
Carlo Maderno, architetto del '5-600, autore della facciata della Basilica di San Pietro in Vaticano
Stefano Maderno, scultore del '600 e forse parente del precedente